Henry Temple (1673–1757) – angielski polityk i arystokrata, 1. wicehrabia Palmerston
 Henry Temple (1739–1802) – angielski polityk i arystokrata, 2. wicehrabia Palmerston
 Henry Temple (1784–1865) – angielski polityk i arystokrata, premier, 3. wicehrabia Palmerston